Коїчі Мідзушіма ( 1941) — японський науковець
 Коїчі Мідзушіма ( 1965) — японський спортсмен

Японські прізвища